Козани — греческий топоним. Может означать:

 Козани — город.
 Козани (дим) — община.
 Козани (ном) — ном.
  — аэропорт.
  — футбольный клуб.
  — стадион.
  — археологический музей.
 Железная дорога Козани – Аминдеон — железнодорожная линия.

См. также 
 Кожаны (значения)